Registratore a filo – registratore in cui al posto del nastro magnetico classico si usava come supporto per le registrazioni un filo d'acciaio.
 Registratore a nastro – apparecchio usato per registrare e riprodurre suoni utilizzando supporti magnetici.
 Registratore a cassette – tipo di registratore a nastro per la riproduzione e/o la registrazione delle musicassette.
 Registratore di cassa – dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita.
 Registratore di dati – dispositivo elettronico digitale che registra dei dati.
 Registratore di dati di evento – dispositivo installato in alcune autovetture per registrare informazioni in caso di incidenti.
 Registratore dei dati di viaggio – dispositivo installato sulle navi per registrare dati da diversi sensori dell'imbarcazione.
 Registratore di eventi ferroviario – dispositivo installato sui treni per registrare dati sulle attività dei comandi e sul movimento del treno stesso.
 Strumento registratore – strumento di misura.
 Videoregistratore – apparecchio usato per la videoregistrazione.
 Videoregistratore digitale – dispositivo elettronico che consente di programmare la registrazione automatica di un programma televisivo.

Pagine correlate
Registrazione